Пе́рвая ли́га () — футбольная лига в Белоруссии, второй по силе дивизион после Высшей лиги в системе футбольных лиг Белоруссии. Первый чемпионат Белоруссии во втором дивизионе был проведён в 1992 году, до 1998 года турнир назывался Второй лигой.

Первая лига в сезоне 2021

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Ссылки 
 Первая лига Белоруссии по футболу на сайте FOOTBALL.BY
 Чемпионат Белоруссии на сайте kick-off.by

Белоруссия